São Lourenço kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Lourenço da Mata, ort, Pernambuco, 
 São Lourenço do Sul (ort), Rio Grande do Sul, 
 São Lourenço dOeste, ort, Santa Catarina, São Lourenço do Oeste, 
 São Lourenço (ort), Minas Gerais, 
 São Lourenço (kommun), Minas Gerais,

Portugal 

 São Lourenço (freguesia i Portugal, Portalegre), 
 São Lourenço (freguesia i Portugal, Setúbal), 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar